Fort Jakuba w Toruniu (nazwa niemiecka Jacobsfort) –  fort w strukturze umocnień Twierdzy Toruń, przyszła siedziba Centrum Historycznego im. gen. E. Zawackiej.

Lokalizacja 
Fort znajduje się w prawobrzeżnej części miasta, w dzielnicy Jakubskie Przedmieście, przy ulicy gen. J. Sowińskiego, w sąsiedztwie dworca kolejowego Toruń Miasto.

Historia 
Fort na wzniesieniu zwanym Górą św. Jakuba powstał w latach 1828-1833 i był częścią tzw. wewnętrznego pierścienia przyszłej Twierdzy Toruń. Zbudowano go jako samodzielną cytadelę, otwartą od strony miasta. Jej centralną częścią była 3-kondygnacyjna, trójskrzydłowa reduta koszarowa na planie podkowy. Od wschodu była ona osłonięta wałem ziemnym o grubości ponad 30 m, który z kolei od zewnątrz poprzedzony był fosą. Fort miał za zadanie obronę miasta od wschodu. Warto dodać, że wówczas w sąsiedztwie Torunia przebiegała granica Królestwa Prus z Rosją, ustalona w wyniku postanowień Kongesu Wiedeńskiego w 1815 roku. W okresie międzywojennym fort stracił swoje pierwotne przeznaczenie. Zasypano wówczas jego fosę oraz rozebrano pewne elementy budowli. W okresie PRL zaadaptowano go na mieszkania, zaś na jego przedpolu urządzono Park Glazja. 17 marca 2017 CBŚP rozbiło działającą w budynku grupę przestępczą handlującą narkotykami, znaleziono znaczną ilość marihuany, amfetaminy i tabletek ecstasy. Pod koniec 2017 zakończył się program wykwaterowań mieszkańców trwający od 2010.

Obecnie opuszczony fort popadł w ruinę. W przyszłości ma zostać wyremontowany i przekształcony w Centrum Historyczne im. gen. Elżbiety Zawackiej.

Zobacz też 
 Zbrodnia w Barbarce
 Obóz jeniecki na Glinkach w Toruniu
 Niemiecki obóz przesiedleńczy w Toruniu

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Toruński Portal Turystyczny

Forty Twierdzy Toruń